Il Kisei 2002 è stata la 26ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Qualificazioni

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita

Gruppo A

Gruppo B

* Cho Chikun ha vinto lo scontro diretto contro Naoki Hane.

Finale degli sfidanti
I due vincitori dei gruppi A e B si sono sfidati l'8 novembre 2001.

Finale

Kisei